Тим Спарв (; род. , , Финляндия) — финский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за клубы «Гронинген», «Мидтъюлланн» и сборную Финляндии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 

Спарв обучался в футбольной школе команды третьего финского дивизиона «Норвалла». В 2003 году, он был приглашен в академию «Саутгемптона», где выступал за молодёжную команду, с которой в 2005 году пробился в финал Кубка Англии. Одним из партнеров по команде Тима, был нынешний вингер лондонского «Арсенала», Тео Уолкотт. В сезоне 2006/07 Спарв был заявлен за основную команду для участия в Премьер-лиге, но за «святых» финский полузащитник так и не сыграл, выступая в основном за резервную команду. Не выдержав жесткую конкуренцию, 7 января 2007 года Тим переходит в шведский «Хальмстад». Решающую роль в этом переходе сыграл отец Спарва и футболист Михаэль Севенссон, который выступал в шведский клуб и за «Саутгемптон». Отыграв за новый клуб 12 матчей, Тим заболевает, а после выздоровления теряет место в основном составе. В 2008 году в поисках игровой практики полузащитник возвращается на родину в ВПС на правах аренды. В Финляндии Тим провел 8 матчей после чего вернулся в «Хальмстад». В 2009 году Спарв завоевал место в основном составе клуба, после чего им заинтересовались многие клубы. В августе 2009 года нидерландский «Грониген» хотел приобрести полузащитника, но «Хальмстад» наотрез отказался продавать футболиста.

1 января 2010 года было объявлено о переходе Спарва в «Гронинген». 7 марта 2010 года в поединке против ВВВ-Венло, Тим дебютировал в Эредивизи. 14 августа того же года в матче против АЗ Спарв забил свой первый гол за клуб, который помог команде добиться ничьей.

Летом 2013 года Тим перешёл в немецкий «Гройтер Фюрт». 21 июля в матче против «Арминии» из Билефельда он дебютировал во второй Бундеслиге. 30 сентября в поединке против дрезденского «Динамо» Спарв забил свой первый гол за «Гройтер». Летом 2014 года Тим перешёл в датский «Мидтъюлланн» на правах свободного агента. 20 июля в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге. В 2015 году Спарв помог клубу выиграть чемпионат. 20 августа в матче квалификационного раунда Лиги Европы против английского «Саутгемптона» Тим забил свой первый гол за «Мидтъюлланн». В составе клуба он ещё дважды выиграл национальное первенство. Летом 2020 года Спарв перешёл в греческую «Ларису». В матче против ПАОКа он дебютировал в греческой Суперлиге. 22 ноября в поединке против столичного АЕКа Тим забил свой первый гол за «Ларису». Летом 2021 года Спарв вернулся на родину, став игроком клуба ХИК. 19 сентября в матче против «Хонки» он дебютировал за новую команду. В конце года Тим объявил о завершении карьеры.

Международная карьера 
Спарв был вторым самым молодым футболистом на домашнем юношеском чемпионате мира 2003 года, но ни в одном матче участия так и не принял. 7 октября 2006 года в поединке против молодёжной сборной Дании, он дебютирует в молодёжной сборной Финляндии, в том же матче Тим забивает свой первый гол, который позволяет его команде добиться победы, 1-0. По ходу турнира, он также забивает победные голы Словении и Литве. На самом чемпионате Европы, он был капитаном команды и забил гол с пенальти в матче против Англии.

4 февраля 2009 года, Тим дебютировал за основную сборную Финляндии, в товарищеском матче против сборной Японии. 15 августа 2012 года в поединке против сборной Северной Ирландии Спарв забил первый мяч за национальную команду.

В 2021 году Спарв принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он сыграл в матчах против сборных Дании и Бельгии.

Голы за сборную Финляндии

Достижения 

Клубные

 Мидтьюлланн
 Чемпион Дании (3) — 2014/15, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Дании: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на bbc.co.uk 
 Профиль на ESPN 
 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Финляндии 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК ВПС
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК ХИК